Лях Андрій:
 Андрій Лях (16 ст.)  — козацький ватажок з Великого князівства Литовського.
 Андрій Лях (18 ст.)  — козацький ватажок, що вважається засновником Задунайської Січі.

Див. також 
 Лях (прізвище)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок